Mustafa Kocabey est un footballeur turc né le  à Istanbul. Actuellement il joue à Balıkesirspor.

Palmarès en club 

 Champion de Turquie avec Galatasaray SK en 1994.
 Vainqueur de la Supercoupe de Turquie avec Galatasaray SK en 1993.

Palmarès en sélection 

 Champion d'Europe des moins de 18 ans en 1992
 Vice-champion d'Europe des moins de 18 ans en 1993.
 Participation au Championnat du monde des moins de 18 ans en 1993, éliminé au  Tour.

Carrière

Références

Liens externes 
 

Footballeur turc
Joueur du Galatasaray SK
Joueur du Kocaelispor
Joueur du Çanakkale Dardanelspor
Joueur du Zeytinburnu SK
Joueur du Kayserispor
Joueur du Yozgatspor
Joueur du Samsunspor
Joueur du Konyaspor
Joueur du Manisaspor
Joueur du Kayseri Erciyesspor
Joueur de l'Etimesgut Şekerspor AŞ
Joueur du Turgutluspor
Joueur du Balıkesirspor
Joueur du Beylerbeyi SK
Naissance en octobre 1974
Naissance à Istanbul